Vietocycla katyae — ископаемый вид цикадовых рода Vietocycla из семейства Hylicellidae (Cicadomorpha). Обнаружены в отпечатках к юго-западу от Пекина (Southwest Beijing, Китай, возраст около 120 млн лет; Lushangfen Formation, аптский ярус, меловой период).

Описание 
Среднего размера цикадовые насекомые, длина крыла 15,9 мм (ширина 6,1 мм).
Вид был впервые описан по отпечаткам переднего крыла в 2019 году китайскими энтомологами Yanzhe Fu & Diying Huang (Китай). От близкого вида  (Байсса, Бурятия, Россия) отличается жилкованием: ствол ScP + RA разветвляется на жилки ScP и RA почти в средней части крыла (ScP + RA отсутствует у V. peregrina); RP с двумя ветвями и восемью окончаниями (RP простая у V. peregrina); CuA с четырьмя окончаниями (CuA только с двумя у V. peregrina).

Этимология 
Видовое название Vietocycla katyae дано в честь российского палеоэнтомолога и акаролога Екатерины (Кати) Алексеевны Сидорчук (1981—2019), трагически погибшей 20 января.

См. также 
 Katyacantharis zherikhini

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †Vietocycla Shcherbakov 1988 (true bug).

Вымершие цикадовые
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2019 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей